Mélanie Comolera, dite Mélanie de Comoléra (fin du -après 1858), peintre française.
 Paul Comoléra (1813-1890), sculpteur animalier français.